Le nom John Bentley est porté par les personnes suivantes :
 John Bentley, mort en 1772, est un officier de la Royal Navy ;
 John Francis Bentley (1839-1902), architecte de la cathédrale de Westminster ;
 John Edmund Bentley (1847-1913), joueur international anglais de rugby à XV ;
 John James Bentley (1860-1918), personnalité du football anglais ;
 John Bentley (1916-2009), acteur britannique ;
  (1951-), bassiste du groupe britannique Squeeze
 John Bentley (1962-), joueur international anglais de rugby à XV et à XIII.

Voir aussi